Termenul „Carintia” se poate referi la:

 Carintia un land din Austria
 Ducatul Carintia un ducat din Sfântul Imperiu Roman